«Башнефть-УНПЗ» — філія ПАТ «Акціонерна нафтова компанія "Башнефть"» — промислове підприємство з переробки нафти, яке розташоване в місті Уфа.

Історія заводу 
Будівництво заводу почалося в 1935 році. Офіційно відкритий в 1937 році. Став до ладу після Ішимбайського НПЗ, відкритого в 1936 році  .

У 1938 році завод дав перші 117 т бензину прямої гонки. До 1939 року закінчилося будівництво першої черги заводу. До кінця 1940-х років до ладу діючих введені установки другої черги (комбінована установка термічного крекінгу, друга сернокислотная фенольной очищення, асфальтовий завод), третьої черги (газофракційні, полімеризації, гідрогенізації). Під час Великої Вітчизняної війни завод забезпечував фронт пальним.

Після війни на заводі здійснювалося промислове освоєння нових технологічних процесів каталітичного крекінгу, гідроочищення палив, виробництва алюмосилікатного каталізатора.

У 1959 році на заводі вперше в СРСР була освоєна переробка високосірчистих нафт. У 1970-ті роки зазнали докорінної реконструкції установки переробки нафти, були побудовані нові технологічні установки (каталітична установка риформінгу Л-35-5, ГІПХ-105 з виробництва меднохромових каталізаторів, інертного газу, елементарної сірки), що забезпечують збільшення потужності і поліпшення якості продукції.

У 1970 - 1975 роках в лад діючих було введено установки виробництва технічного водню, ЕЛОУ-АВТ-6, гідроочищення дизельного палива. У 1980 - 1985 роках завод першим в Башкирії почав переробляти конденсат Оренбурзького і Карачаганакського газових родовищ. Також в цей час завод ініціював переселення селища Новоолександрівка внаслідок того, що тільки що побудований комсомольське селище (званий по старій пам'яті «5-й табір») виявився в трикілометровій санітарній зоні від нових майданчиків нафтозаводу, і за нормами Міністерства нафтової промисловості СРСР, жителів потрібно було виселити в більш безпечне місце.

У 1995 році замість морально і фізично зношених установок був введений комплекс каталітичного крекінгу Г-43-107М / 1, який дозволив збільшити глибину переробки нафти і випуск високооктанових бензинів. У 2008 році за технологією « Ізомалк-2 » побудована установка ізомеризації пентан-гексаново фракцій за схемою з рециклом гексанов.

У списку найбільших компаній за 2009 рік завод зайняв 319-е місце.

Сучасне становище 
У 2012 році ВАТ «Уфимський НПЗ» було реорганізовано шляхом приєднання до ВАТ АНК «Башнефть» .

Статутний капітал ВАТ «Уфимський НПЗ» склав 619,277 млн руб (на 2020 рік) .

Сировина, що надходить на завод для переробки - головним чином, нафта з Західного Сибіру (приблизно 50%), Башкирії (приблизно 40%) і 10% сировини становить газовий конденсат .

Продукція

Бензин 
 Бензин автомобільний експортний АІ-92
 Бензин неетилований автомобільної марки Преміум-95
 Бензин неетилований автомобільної марки Регуляр-92

Дизельне паливо 
 Паливо дизельне З-35-0,2
 Паливо дизельне Л-62-0,2
 Паливо дизельне екологічно чисте ДЗЕЧ-0,035-25

Інше 
 Мазут М-100, VII виду
 Сірка технічна газова комова

Примітки

Посилання 
 
 Уфимський НПЗ - інформація про ВАТ Уфимський нафтопереробний завод
 Компанії: Уфимський НПЗ
Підприємства, засновані 1937
Підприємства за алфавітом
Уфа